Llista de topònims (noms propis de lloc) del municipi de Bigues i Riells, al Vallès Oriental

ANNEX: Rius que no figuren a la llista per tenir àmbit comarcal o superior 
 el Tenes

antic assentament

assentament humà

camí

collada

cova

curs d'aigua

edifici

entitat de població

escola de Catalunya

església

font

gorg

indret

masia

molí hidràulic

muntanya

pont

salt d'aigua

serra

Misc 

Bigues i Riells